LR, Lr eller lr kan syfta på

 LR – ett svenskt fackförbund som organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare, se Lärarnas Riksförbund
 LR – landskod för Liberia 
 .lr – nationell toppdomän för Liberia
 Lr – grundämnet Lawrencium
 lr och LR – i chatt eller SMS istället för "eller"

 LR-faktorisering – en metod inom matematik